Gevangenisstraf
Levenslange gevangenisstraf: een gevangenisstraf met de langst mogelijke duur
Hechtenis